Warschau, de hoofdstad van Polen
Warschau-West (powiat warszawski zachodni), het district waarin Warschau ligt
Warschau (woiwodschap), voormalig woiwodschap van Polen
Hertogdom Warschau, land in de napoleontische tijd
Warszawa (Lublin), dorp in het woiwodschap Lublin
Warszawa (Groot-Polen), dorp in het woiwodschap Groot-Polen
Warszawa (Powiat Bytowski), gehucht in de Powiat Bytowski, woiwodschap Pommeren
Warszawa (Powiat Kościerski), gehucht in de Powiat Kościerski, woiwodschap Pommeren
FSO Warszawa, automerk
Warszawa (lied), nummer op het album Low van David Bowie